Жербин — фамилия; имеет женскую форму Жербина.
 Жербины — дворянский род.
 Жербин, Иван Фёдорович (1772—1840) — коммерции советник, лесопромышленник, городской голова Петербурга (1829—1836).
 Жербин, Михаил Михайлович (1911—2004) — советский учёный и композитор, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии.
 Жербин, Савва Михайлович (1903—1958) — советский инженер-турбостроитель, лауреат Сталинской премии 1946 г.
 Жербин, Фёдор Иванович (1836—1903) — генерал-лейтенант. Гласный Петербургской городской думы.